Поме́стный собо́р Ру́сской правосла́вной це́ркви 1971 года — третий в истории Русской православной церкви Поместный собор во втором патриаршем периоде (с 1917 года), который проходил c 30 мая по 2 июня 1971 года в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры.
Был проведён в связи с необходимостью избрания нового предстоятеля церкви после смерти патриарха Алексия I.

Новым патриархом был избран местоблюститель патриаршего престола митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков).

Другое важнейшее деяние собора — отмена «клятв» на старые обряды Большого Московского собора 1667 года.

Предыстория 
17 апреля 1970 года скончался патриарх Алексий I.

12 июня Совет по делам религий СССР получил разрешение ЦК КПСС на открытие Собора, однако проводить Собор в год столетия со дня рождения Владимира Ленина власти не позволили.

25 июня 1970 года Священный синод Русской православной церкви принял решение о созыве Поместного собора для «замещения вдовствующего Московского Патриаршего Престола 30 мая 1971 года». Тогда же образована была комиссия по подготовке Поместного собора в составе 16 человек:
 Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), председатель.
 Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов).
 Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер).
 Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины Филарет (Денисенко).
 Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов).
 Архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин (Новицкий).
 Архиепископ Львовский и Тернопольский Николай (Юрик).
 Архиепископ Минский и Белорусский Антоний (Мельников).
 Епископ Тульский и Белёвский Ювеналий (Поярков).
 Епископ Волоколамский Питирим (Нечаев).
 Епископ Дмитровский Филарет (Вахромеев).
 Епископ Астраханский и Енотаевский Михаил (Мудьюгин).
 Профессор-протоиерей Михаил Сперанский.
 Протоиерей Николай Никольский.
 Профессор Николай Успенский.
 Профессор Алексей Георгиевский.

Участники 
Собор был самым представительным из соборов послереволюционной поры: на нём присутствовали главы шести и представители пяти автокефальных, а также главы всех трёх автономных православных церквей, руководители многих межхристианских объединений: ВСЦ, ХМК, КЕЦ и других, представители инославных церквей.

Членами Собора были 234 человека, из них архиереев Русской Православной Церкви — 71, представителей православного духовенства — 84, верующих мирян — 78. Кроме того, на Соборе присутствовало 25 иностранных граждан, представлявших 124 зарубежных прихода Московского Патриархата.

Кроме того, на Собор прибыли гости — представители Православных автокефальных церквей, инославных церквей, экуменических организаций.

Участвовавшие в собор архиереи 
 архиепископ Алексий (Коноплёв)
 архиепископ Алексий (ван дер Менсбрюгге)
 митрополит Алексий (Ридигер)
 архиепископ Алипий (Хотовицкий)
 архиепископ Андрей (Сухенко)
 митрополит Антоний (Блум)
 епископ Антоний (Вакарик)
 архиепископ Антоний (Мельников)
 епископ Боголеп (Анцух)
 епископ Борис (Скворцов)
 епископ Варфоломей (Гондаровский)
 архиепископ Василий (Кривошеин)
 архиепископ Вениамин (Новицкий)
 архиепископ Владимир (Котляров)
 митрополит Владимир (Нагосский)
 епископ Владимир (Сабодан)
 епископ Гедеон (Докукин)
 епископ Герман (Тимофеев)
 епископ Гермоген (Орехов)
 архиепископ Григорий (Закаляк)
 архиепископ Дамиан (Марчук)
 епископ Дионисий (Лукин)
 епископ Донат (Щёголев)
 архиепископ Иннокентий (Леоферов)
 митрополит Иоанн (Вендланд)
 архиепископ Иоанн (Разумов)
 епископ Иоанн (Снычёв)
 епископ Иоасаф (Овсянников)
 архиепископ Иов (Кресович)
 епископ Иона (Зырянов)
 архиепископ Ионафан (Кополович)
 архиепископ Иосиф (Савраш)
 митрополит Иосиф (Чернов)
 епископ Ириней (Зуземиль)
 епископ Иувеналий (Поярков)
 архиепископ Кассиан (Ярославский)
 епископ Климент (Перестюк)
 архиепископ Леонид (Поляков)
 епископ Леонтий (Бондарь)
 архиепископ Леонтий (Гудимов)
 епископ Макарий (Свистун)
 епископ Мелитон (Соловьёв)
 епископ Мелхиседек (Лебедев)
 епископ Мефодий (Мензак)
 архиепископ Михаил (Воскресенский)
 епископ Михаил (Мудьюгин)
 архиепископ Михаил (Чуб)
 архиепископ Мстислав (Волонсевич)
 митрополит Никодим (Ротов)
 архиепископ Никодим (Руснак)
 епископ Николай (Кутепов)
 епископ Николай (Саяма)
 епископ Николай (Феодосьев)
 архиепископ Николай (Юрик)
 епископ Никон (Фомичёв)
 архиепископ Павел (Голышев), архиепископ Новосибирский и Барнаульский, не смог приехать.
 архиепископ Палладий (Каминский)
 митрополит Палладий (Шерстенников)
 епископ Петр (Л’Юилье)
 Патриарх Пимен (Извеков)
 епископ Пимен (Хмелевский)
 епископ Питирим (Нечаев)
 епископ Платон (Лобанков)
 архиепископ Серафим (Никитин)
 архиепископ Сергий (Петров)
 епископ Феодосий (Дикун)
 архиепископ Феодосий (Погорский)
 епископ Феодосий (Процюк)
 епископ Феодосий (Нагасима)
 епископ Филарет (Вахромеев)
 митрополит Филарет (Денисенко)
 архиепископ Флавиан (Дмитриюк)

Ход Собора 
Участники заслушали и обсудили основной доклад Патриаршего Местоблюстителя митрополита Пимена (Извекова) «Жизнь и деятельность Русской Православной Церкви».

С пространным докладом «Об отмене клятв на старые обряды», посвящённым теме отношения к старым обрядам в Российской Церкви выступил митрополит Никодим (Ротов). Он также прочёл содоклад «Экуменическая деятельность Русской Православной Церкви», в котором в качестве особого достижения отмечалось решение Священного Синода от 19 декабря 1969 года, допускавшее преподание святых тайн римокатоликам.

Митрополит Алексий (Ридигер) прочёл доклад «О миротворческой деятельности Русской Православной Церкви».

Фактически содокладом было также выступление митрополита Филарета (Денисенко), содержавшее критический разбор униатства и «карловацкого раскола».

В докладах и выступлениях участников Собора положительно оценивалась поддержка Русской Православной Церковью социалистического общественного и государственного строя, внутренней и внешней политики Советского правительства. Было высказано удовлетворение существующим в СССР законодательством о религиозных культах, сложившимися отношениями между Церковью и государством, выражено твёрдое намерение епископата и духовенства и дальше развивать «добрые отношения с нашим государством». Собор «единогласно одобрил» антиканонические изменения «Положения об управлении РПЦ», навязанные Советом по делам РПЦ Архиерейскому Собору 1961 года. Поместный собор выразил удоволетворённость ликвидацией Брестской и Ужгородской уний, предоставлением автокефалии американской православной церкви и автономии — японской, а также предписал церковному руководству принять «необходимые канонические санкции» к руководству русской православной церкви за границей.

2 июня, в заключительный день собора, состоялись выборы нового Патриарха Московского и всея Руси − на безальтернативной основе, открытым голосованием.

В своем «Послании христианам всего мира» новоизбранный Патриарх призывает к миру и клеймит силы, угрожающие миру на земле («стремящийся к господству над миром империализм»), заверяет о полной симпатии Собора к жертвам колониализма и расизма (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, народы Африки и Латинской Америки).

Литература 
 Грамота Поместного Собора Русской Православной Церкви (30 мая — 2 июня 1971 года) [об избрании Митрополита Пимена Патриархом Московским и всея Руси] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 1-2.
 Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви [30 мая — 2 июня 1971 года] об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 5-7.
 Обращение Поместного Собора Русской Православной Церкви [30 мая — 2 июня 1971 года] к христианам всего мира // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 10-12.
 Поместный Собор Русской Православной Церкви [хроника Собора] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 17-22.
 Решения Поместного Собора Русской Православной Церкви [30 мая — 2 июня 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 3-5.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Послание [Поместного Собора Русской Православной Церкви (30 мая — 2 июня 1971 года)] Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 7.
 Послание Поместного Собора [Русской Православной Церкви (30 мая — 2 июня 1971 года)] Преосвященным архипастырям, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 6. — С. 8-10.
 Алексий, митрополит Таллинский и Эстонский. О миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. Содоклад на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 31 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 7. — С. 45-62.
 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Об отмене клятв на старые обряды. Доклад на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 31 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 7. — С. 63-73.
 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Экуменическая деятельность Русской Православной Церкви. Содоклад на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 31 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 7. — С. 27-44.
 Пимен, Местоблюститель Московского Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Жизнь и деятельность Русской Православной Церкви. Доклад на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 31 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 7. — С. 4-26.
 Игнатьев А. На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 15-17.
 Куроедов В. А., председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Приветствие от имени Советского Правительства Поместному Собору Русской Православной Церкви 30 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 4.
 Куроедов В. А., председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Речь на приеме, устроенном Священным Синодом по случаю избрания и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 3 июня 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 5.
 Куроедов В. А., председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Речь на приеме, устроенном Советом по делам религий в честь Патриарха 4 июня 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 5-6.
 Никодим, митрополит. Приветствие почетным гостям Поместного Собора [30 мая 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 34-36.
 Никодим, митрополит. Речь [на Архиерейском Совещании в Новодевичьем монастыре в Москве 28 мая 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 22-24.; Соборы РПЦ: Архиерейское Совещание 1971 года
 Овсянников В. Выдающееся событие в жизни Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 18-49.
 Палладий, митрополит Орловский и Брянский. Приветственное слово новоизбранному Патриарху [2 июня 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 47-48.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Вступительное слово [при открытии Архиерейского Совещания в Новодевичьем монастыре в Москве 28 мая 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 20-22.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Ответное слово на приветственную речь председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедова 30 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 7.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Слово [к членам Поместного Собора Русской Православной Церкви] в Троицком соборе 30 мая 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 27-28.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Слово перед началом молебного пения на открытие Поместного Собора [30 мая 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 31-32.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Слово перед открытием Поместного Собора [30 мая 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 33.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Слово перед панихидой по Всероссийским Патриархам [31 мая 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 37-38.
 Пимен, Местоблюститель Патриаршего Престола, Митрополит Крутицкий и Коломенский. Слово после дискуссии по основному докладу и содокладам [1 июня 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 42-43.
 Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слово при закрытии Поместного Собора [2 июня 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 49.
 Филарет, митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины. Выступление на Поместном Соборе [Русской Православной Церкви 1 июня 1971 года] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 8. — С. 7-14.
 Алексий, митрополит Таллинский и Эстонский. Слово при вручении Владимирской иконы Божией Матери Святейшему Патриарху Пимену // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 22-23.
 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Слово при вручении патриаршего жезла Святейшему Патриарху Пимену // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 21-22.
 Овсянников В. Выдающееся событие в жизни Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 16-27.
 Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Речь на приеме, устроенном Священным Синодом по случаю избрания и интронизации Патриарха 3 июня 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 13-14.
 Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Речь на приеме, устроенном Советом по делам религий в честь Патриарха 4 июня 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 14-15.
 Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слово после литургии в Богоявленском патриаршем соборе в день интронизации 3 июня 1971 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 10-12.
 Филарет, митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины. Слово при вручении патриаршего куколя Святейшему Патриарху Пимену // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 9. — С. 21.
 Андриаманджато Ришар, пастор (Малагасийская Республика), вице-президент ХМК. Приветствие Поместному Собору Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 8.
 Блейк Юджин Карсон, пастор, генеральный секретарь ВСЦ. Приветствие Поместному Собору Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 7.
 Вильямс Глен Г., д-р, генеральный секретарь КЕЦ. Приветствие Поместному Собору Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 8-9.
 Иаков, митрополит Германский (Константинопольский Патриархат). Приветствие Патриарху Пимену на интронизации // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 4-5.
 Илия, митрополит Триполийский (Антиохийская Церковь). Приветствие Поместному Собору Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 5-6.
 Иоанн Виллебрандс, кардинал. Приветствие Поместному Собору Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 6-7.
 Макарий, Архиепископ Кипрский. Приветствие Патриарху Пимену на интронизации // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 4.
 Николай VI, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки. Приветствие Поместному Собору Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 10. — С. 4.
 Вазген I, Патриарх-Католикос всех армян. Приветствие Святейшему Патриарху Пимену на интронизации // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 12. — С. 16-17.
 Ефрем II, Католикос-Патриарх всей Грузии. Приветствие Святейшему Патриарху Пимену на интронизации // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 12. — С. 16.
 Николай VI, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки. Приветствие Святейшему Патриарху Пимену на интронизации // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. — № 12. — С. 15-16.
 Карманов Е. «Поместный Собор Русской Православной Церкви. 30 мая — 2 июня 1971 года». Документы, материалы, хроника. Издание Московской Патриархии. М., 1972, 320 с. + 36 стр. илл. «The Local Council of the Russian Orthodox Church, May 30 — June 2, 1971». Documents, papers, speechees, proceedings. Published by the Moscow Patriarchate. Moscow, 1972, 366 p. and 20 p. ill. // Журнал Московской Патриархии. М., 1977. — № 11. — C. 80.
 Карманов Е. «Поместный Собор Русской Православной Церкви». М., 1972, 320+36 с. илл. // Журнал Московской Патриархии. М., 1973. — № 7. — С. 78.
 Алексий, митрополит. Значение Поместного Собора 1971 года (к пятилетию нового патриаршества) // Журнал Московской Патриархии. М., 1976. — № 8. — С. 7-12.
 Васильева О. Ю. Тридцать лет спустя… К истории Поместного Собора 1971 г. // Церковь в истории России. — Сб. 5. М.: ИРИ РАН, 2003. — С. 314—323.
 Василий (Кривошеин), архиеп. Поместный Собор Русской Православной Церкви и избрание Патриарха Пимена. — СПб. : Сатисъ, 2004. — 252 с. — (Русская Церковь в ХХ столетии : Документы. Воспоминания. Свидетельства). — ISBN 5-7373-0234-2

Примечания

Ссылки 
 Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви Об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их.
 Русская Православная Церковь XX век 30 мая
 Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991)
 Поместный собор 1971 г.: Вопросы и размышления…
 Русская Православная Церковь в советское времени (1917—1991)
 Информация о деяниях собор в Журнале Московской патриархии

Поместные соборы Русской церкви
1971 год в Московской области
Май 1971 года
Июнь 1971 года
История старообрядчества